Валерий Дашевский:
 Дашевский, Валерий Григорьевич (1939—?) — советский химик, доктор физико-математических наук (1973).
 Дашевский, Валерий Львович (род. 1952) — русский прозаик.